A TTC jelentései:

 Terézvárosi TC
 Tétova Teve Club
 Toronto Transit Commission